Damn Yankees – musical del 1955, vincitore del Tony Award al miglior musical
Damn Yankees! – film del 1958 diretto da George Abbott e Stanley Donen
Damn Yankees – gruppo musicale statunitense
Damn Yankees – album dei Damn Yankees del 1990